Beragh Red Knights – squadra di calcio gaelico nordirlandese
 Red Knights Tübingen – squadra di football americano tedesca

Pagine correlate 
 Red Knight